Toponímia:
 Arcos o Emirat d'Àrkuix, estat format arran la descomposició del Califat de Còrdova existent entre 1011/12 i 1068/69, al voltant d'Arcos de la Frontera
 Arcos (Madrid), barri de Madrid al districte de San Blas-Canillejas 
 Arcos de la Frontera, localitat de la província de Cadis (Andalusia, Espanya) 
 Arcos de Jalón, municipi a la província de Sòria, dins la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Arcos de la Llana, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Arcos de la Polvorosa, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Arcos de las Salinas, municipi de la comarca de Gúdar-Javalambre (província de Terol, Aragó)
 Arcos de la Sierra, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Arcos de Valdevez, municipi portuguès al districte de Viana do Castelo (regió del Nord) 
 Los Arcos, municipi de Navarra
 Estadi Los Arcos, estadi de futbol de la ciutat valenciana d'Oriola (Baix Segura) 
 Biografies: Manel Arcos i Martínez (Oliva, la Safor, 1965), periodista, escriptor i investigador valencià d'història contemporània